Джон Пери може да се отнася до:

 Джон Пери (инженер) (1850 – 1920), ирландски инженер
 Джон Пери (музикант) (1952 – ), английски музикант, китарист с The Only Ones
 Джон Пери (философ) (1943 – ), американски философ
 Джон Пери (ирландски политик) (1956 – ), ирландски политик
 Джон Пери (футболист), австралийски футбулен играч
 Джон Пери (епископ), епископ на Саутхамптън и Челмсфорд
 Джон Бенет Пери (1941 – ), американски актьор
 Джон Дж. Пери (1811 – 1897), американски представител от Мейн
 Джон Р. Пери, американски адмирал, тихоокеанска флота, Втора световна война
 Джон Пери, американски състезател